Раванелли:

 Раванелли, Фабрицио (род. 1968) — итальянский футболист, тренер.
 Феррейра дос Сантос, Раванелли (род. 1997) — бразильский футболист.